Aeon (együttes)
 Aeon, filozófiai fogalom